Pázmány, családnév
 Hont-Pázmány nemzetség, Hont (Hunt) és Pázmány (Patzmann) testvérek
 Pázmány Péter (1570–1637) esztergomi érsek, bíboros, jezsuita szerzetes, egyházi író
 Pázmány, keresztnév